Lahneralm steht für:
 Lahneralm (Ramsau), (1230 m) Alm in Ramsau bei Berchtesgaden
 Lahneralm (Rottach-Egern), (1268 m) Alm bei Rottach-Egern, Oberbayern
 Lahneralm (Ahrntal) (1583 m) Alm bei Kasern (Prettau), Südtirol
 Lahneralm (Aldein), Alm bei Aldein, Südtirol